Rosa-Luxemburg-Straße steht für:

 Rosa-Luxemburg-Straße (Berlin)
 Rosa-Luxemburg-Straße (Frankfurt am Main)
 Rosa-Luxemburg-Straße (Frankfurt (Oder))
 Rosa-Luxemburg-Straße (Freiburg im Breisgau)
 Rosa-Luxemburg-Straße (Hannover)
 Rosa-Luxemburg-Straße (Hohenbocka), siehe Liste der Straßen und Plätze in Hohenbocka #Rosa-Luxemburg-Straße
 Rosa-Luxemburg-Straße (Leipzig)
 Rosa-Luxemburg-Straße (Potsdam)
 Rosa-Luxemburg-Straße (Ruhland), siehe Liste der Straßen und Plätze in Ruhland #Rosa-Luxemburg-Straße
 Rosa-Luxemburg-Straße (Tübingen)

Siehe auch:
 Rosa-Luxemburg-Platz (Begriffsklärung)